Alcatea (en llatí Alcathoea, en grec antic ἀλκαθοῖα) era el nom d'un festival en el que la part principal eren uns jocs que se celebraven a Mègara periòdicament en commemoració de l'heroi d'Èlide, Alcatous, fill de Pèlops que va matar un lleó, que abans havia mort a Evip, fill del rei Megareu, segons diu Píndar.

Referències 

Festivals de l'antiga Grècia